Uefa Europa Conference League 2022/2023 är den 2:a säsongen av Uefa Europa Conference League, Europas tredje fotbollsturnering för klubblag, efter Europa League respektive Champions League.

Kvalomgångar

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Playoffomgången

Gruppspel 

Alla lag förutom AZ, Basel, Cluj, Gent, Partizan, Slavia Prag och Slovan Bratislava, som deltog i förregående säsongs gruppspel, gör sina debuter i gruppspelet. Ballkani, Djurgårdens IF, Dnipro-1, Pjunik, RFS, Silkeborg IF, Slovácko, Vaduz och Žalgiris gör sina första Uefa-gruppspelsdeltagen någonsin. Ballkani, Vaduz och Žalgiris är de första lagen från Kosovo, Liechtenstein respektive Litauen om att spela i ett Uefa-gruppspel.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Uefa Champions League 2022/2023
 Uefa Europa League 2022/2023
 Uefa Women's Champions League 2022/2023

Källor 
 Officiell hemsida